Заряжко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Заряжко, Виктор Владимирович (род. 1992) — российский баскетболист.
 Заряжко, Ирина Владимировна (род. 1991) — российская волейболистка.